Сезон 2001 Евро Формулы-3000 — первый сезон данной серии (с даты создания под названием Итальянская Формула-3000 — третий). Сезон стартовал 22 апреля гонкой в Италии на автодроме Валлелунга и завершился 7 октября в Испании на трассе имени Рикардо Тормо, по завершении 8 гонок сезона.

Фелипе Масса приносит Draco Junior Team титул, выиграв гонку на Нюрбургринге.

Заявочный лист 
 Все пилоты использовали шасси Lola T96/50 и моторы Zytek.

Календарь и результаты 

Примечание: Дистанция каждой гонки 140—147 км.

Итоговый общий зачёт серии

Личный зачёт 
 Схема присуждения очков такова:

Командный зачёт

См. также 
 Сезон 2001 Международной Формулы-3000

Примечания

Ссылки 
 История чемпионата на сайте журнала Speedsport. 

Евро Формула-3000
2001